Andreï Krylov (musicien) (né en 1961), guitariste et compositeur russe
 Andreï Krylov (gymnaste) (né en 1988), trampoliniste russe
 Andreï Krylov (nageur) (né en 1956), nageur soviétique